Oak Hill Lake steht für:

 Oak Hill Lake (Halifax), See in Halifax, Nova Scotia, Kanada
 Oak Hill Lake (Guysborough), See in Guysborough, Nova Scotia, Kanada